Killing Me Softly pode referir-se à:

 Killing Me Softly with His Song - canção composta por Charles Fox e Norman Gimbel
 Killing Me Softly (filme) - filme estadunidense de 2002, dirigido por Chen Kaige

Desambiguação